Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Antalya Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 24. Juni 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Antalya